Agtrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Agtrup (Sønder Bjert Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Bjert Sogn, Kolding Kommune
 Agtrup (Sydslesvig) – en landsby og kommune i Nordfrisland kreds i delstaten Slesvig-Holsten